Distrikt Ocobamba bezeichnet folgende Distrikte in Peru:

 Distrikt Ocobamba (Chincheros), Distrikt in der Provinz Chincheros (Region Apurímac)
 Distrikt Ocobamba (La Convención), Distrikt in der Provinz La Convención (Region Cusco)